Salagedang (Sukahaji), een plaats in Indonesië
Salagedang (Cibeber), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing